Gəncəli – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Gəncəli – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian